U 527 oder U-527 bzw. U527 steht für:

 U 527 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine, Indienststellung am 23. Dezember 1942, am 5. Juli 1943 versenkt.
 U 527, ein Flugzeug des Typs North American P-57 (NAA-57), welches im Zweiten Weltkrieg bei der Armée de l'air im Einsatz war.
 U 527 als Verkaufsbezeichnung einer Baureihe des Unimog 405.
 U 527, ein Farbton aus der Farbpalette des Pantone Matching System.

U527